Mansonia (planta) J.R. Drumm - Mansonia,  o género botânico pertencente à família Malvaceae.

Mansonia (Animalia) Blanchard, 1901 - Mansonia, o género zoológico pertencente à  Ordem  Diptera e à família Culicidae.
Desambiguação